Čchang-ning může být:

 Čchang-ning (Chu-nan) – městský okres v městské prefektuře Cheng-jang v čínské provincii Chu-nan;
 Čchang-ning (Jün-nan) – okres v městské prefektuře Pao-šan v čínské provincii Jün-nan;
 Čchang-ning (S’-čchuan) – okres v městské prefektuře I-pin v čínské provincii S’-čchuan;
 Čchang-ning (Šanghaj) – jeden z obvodů Šanghaje.